Супер рагби 2015. (службени назив: 2015 Super Rugby) је било 20. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 15 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. На крају су титулу освојили Хајлендерси предвођени сјајним капитеном Беном Смитом, пошто су у финалу у Велингтону победили Херикејнсе и тако први пут у историји освојили ово елитно такмичење. Била је ово уједно и последња сезона Супер рагбија у којој је учествовало 15 тимова, пошто се од следеће године такмичење проширило на 18. Такмичење је трајало од 13. фебруара до 4. јула.

Табела 

Супер 15

Плеј оф 

Квалификације

Хајлендерси - Чифс 24-14

Стормерс - Брамбиси 19-39

Полуфинале

Херикејнси - Чифс 25-9

Воратаси - Хајлендерси 17-35

Финале

Херикејнси - Хајлендерси 14-21

Статистика и награде 

Највише есеја

 Ваисаке Нахоло 13, Хајлендерси

Највише поена

 Лима Сопоага 191, Хајлендерси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2015.